Barna:
 Mala Barna
 Velika Barna